Нижче представлено список пісень американського панк-рок гурту Green Day. З моменту випуску їхньої першої пісні в 1989 році, гурт вже випустив понад 200 пісень і 13 студійних альбомів, останнім з них є альбом  випущений у 2020 році. В цьому списку наведено пісні зі студійних альбомів та збірок, а також сингли, кавер-версії та відомі неопубліковані пісні. Пісні з будь-якого зі сторонніх проєктів, в яких брали участь солісти гурту Green Day, тут відсутні.

Для більшості пісень єдиним автором їх тексту є фронтмен гурту Біллі Джо Армстронг, а сама музика зазвичай писалась спільно трьома постійними учасниками гурту: Біллі Джо Армстронгом, Майком Дернтом та Тре Кулом.

Список опублікованих пісень 
Для пісень, які є кавер-версіями, в дужках позначений оригінальний автор.

Список неопублікованих пісень 
В 2003 році гурт записав на студії матеріал для нового альбому, попередня назва якого була «Cigarettes and Valentines», але записи було втрачено і гурт вирішив не перезаписувати втрачені пісні, а створити новий альбом з нуля, який потім отримав назву «American Idiot». Пісні із «Cigarettes and Valentines» ніколи так і не були опубліковані.

Див. також 
 Green Day
 Список пісень The Offspring
 Список пісень Nirvana
 Список пісень Guns N' Roses
 Список пісень Aerosmith

Посилання 
 Офіційний сайт Green Day
 Список посилань на Green Day на різних платформах - офіційний сайт Green Day
 Green Day - YouTube
 Green Day - YouTube Music
 Дискографія Green Day - MusicBrainz
 Green Day - Discogs
 Green Day - Last.fm

Примітки 

Green Day
Пісні Green Day
Green Day